Ба́рсова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Барсова, Валерия Владимировна (1892—1967) — российская и советская оперная певица.
 Барсова, Елена Яковлевна (в замужестве Цветкова; 1871—1929) — оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог.
 Барсова, Инна Алексеевна (род. 1927) — российский музыковед, профессор МГК им. П. И. Чайковского.

Топоним 
 Барсова Гора — природно-археологический парк рядом с поселком Барсово в нескольких километрах к западу от Сургута.